Томас Хејден Черч  () је амерички глумац, рођен 17. јуна 1960. године у Ел Пасу (Тексас).

Филмографија 

|-
| 2007. || Спајдермен 3 || -{Spider-Man 3}- || Флинт Марко / Сендмен || 
|-
| 2009. || Све о Стиву || -{All About Steve}- || Хартман ||
|-
| 2010. || Девојка на лошем гласу || -{Easy A}- || господин Грифит ||
|-
| 2019. || Хелбој || -{Hellboy}- || Лобстер Џонсон || 
|-
| 2021. || Спајдермен: Пут без повратка || -{Spider-Man: No Way Home}- || Флинт Марко / Сендмен || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1960.
Амерички глумци
Добитници награде Сателит
Биографије живих особа